50 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały miały miejsce 3 sierpnia. Finał odbył się 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięły udział 74 zawodniczki (76 zgłoszonych) z 66 państw.

Złoty medal zdobyła Julija Jefimowa reprezentująca Rosję. Srebro wywalczyła Litwinka Rūta Meilutytė. Trzecie miejsce zajęła Jessica Hardy ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:32.

Legenda: WR – rekord świata, CR – rekord mistrzostw, NR – rekord kraju, DNS – nie startowała

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:26.

Półfinał 1

Półfinał 2

Legenda: WR – rekord świata, NR – rekord kraju

Finał
Finał odbył się o 18:08.

Legenda: AM – rekord Ameryki, NR – rekord kraju, DSQ – zdyskwalifikowana

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013